Глухівщина (Семенівський район)   — колишнє село в Семенівському районі Чернігівської області України. 
 Глухівщина (газета)  — районна громадсько-політична газета в місті Глухові Сумської області України.
 Глухівський район  — район, створений у 1923 році і розташований у північно-східній частині Сумської області у Поліській зоні України.